Апра́ксін — російське прізвище, що походить від жіночого імені Апраксія (простонародна форма імені Євпраксія).

Відомі носії:
 Апраксін Андрій Матвійович (1663—1731) — російський державний діяч, граф, мандрівник і письменник.
 Апраксіна Марфа Матвіївна (1664—1716) — московська цариця, друга дружина царя Федора Олексійовича.
 Апраксін Петро Матвійович (1659—1728) — російський державний діяч, граф, сенатор, президент Юстиц-колегії.
 Апраксін Степан Федорович (1702—1758) — російський полководець, генерал-фельдмаршал.
 Апраксін Федір Матвійович (1661—1728) — сподвижник Петра I, генерал-адмірал російського флоту.

 Апраксіна Катерина Володимирівна (1770—1854) — фрейліна, статс-дама, кавалерственна дама; сестра московського градоначальника Д. В. Голіцина.
 Апраксіна (Голіцина) Наталія Степанівна (1794—1890) — фрейліна, кавалерственна дама; внучка фельдмаршала Степана Апраксіна і княгині Наталії Голіциної, знаменитої «Princesse Moustache» («Вусата княгиня»).
 Апраксіна (Щербатова) Софія Степанівна (1798—1885)) — фрейліна двору, статс-дама, благодійниця; друга дружина московського градоначальника генерала від інфантерії Олексія Григоровича Щербатова.

Див. також 
 Апраксін — селище, Кіровський район, Ленінградська область.

Російські прізвища